Liebold ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Liebold (* 1959), deutscher Moderator, Kabarettist, Autor und Medientrainer
 Bernhard Liebold (1843–1916), deutscher Architekt, Baurat, Lehrer, Unternehmer und Politiker
 Ernest G. Liebold (1884–1956), amerikanischer Bankenvorstand und Sekretär Henry Fords
 Günter Liebold, deutscher Radrennfahrer
 Lars Liebold (* 1974), deutscher Kameramann
 Norman Liebold (* 1976), deutscher Schriftsteller, Künstler und Schauspieler
 Renate Liebold (* 1962), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin 
 Rudolf Liebold (1903–1990), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Sebastian Liebold (* 1982), deutscher Politologe und Zeithistoriker
 Sven Liebold (* 1980), deutscher Basketballspieler
 Wilhelm Liebold (1844–1920) deutscher Kaufmann und Politiker

Siehe auch:
 Lieboldt